Tir je lahko:

 tir: v fiziki pot, ki jo opravi telo
 železniški tir
 Tir, Libanon - mesto na jugu Libanona